Баужа () — литовская фамилия.

Известные носители 
 Баужа, Антанас (1901—1953) — литовский деятель коммунистического движения, сотрудник партийной печати 
 Баужа, Йонас Винцович (1942—2001) — советский футболист.
 Баужа, Каролис (род. 1987) — литовский дзюдоист